Il singolare del torneo di tennis Clean Air Classic 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Željko Franulović che ha battuto in finale Clark Graebner 6-2, 5-7, 6-4, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Clean Air Classic 1971